Бори́с Ви́кторович А́рдов (7 февраля 1940 — 23 августа 2004) — советский актёр театра и кино, режиссёр и художник-постановщик мультипликационных фильмов.

Биография 
Борис Ардов родился 7 февраля 1940 года в Москве в семье писателя и сценариста В. Е. Ардова и актрисы МХАТа Н. А. Ольшевской.

Семья 
Единоутробный брат (разные отцы, но одна и та же мать) актёра и режиссёра Алексея Баталова, родной брат мемуариста протоиерея Михаила Ардова. Дочь — актриса Анна Ардова.

Был четыре раза женат:
 первая жена — Мира Ардова (дочери Нина и Анна)
 вторая жена — Людмила Дмитриева (актриса, дочь Мария)
 третья жена — Ольга Розовская (режиссёр-мультипликатор /дочь кинооператора Эдуарда Розовского/, дочь Ольга)
 четвёртая жена — Екатерина Розанова (журналистка, дочери Анастасия, Ирина, Варвара).

Карьера 
B 1961 году окончил Школу-студию MXAT (руководитель курса — A. М. Карев). Служил в театре «Современник».

B 1972 году окончил Высшие режиссёрские курсы. С 1974 по 1987 год работал режиссёром и художником-постановщиком на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран».

C 1975 года преподавал во ВГИКе.

Был доцентом кафедры актёрского мастерства, кандидат искусствоведения.

Возглавлял Ахматовский культурный центр в Москве.

Ушёл из жизни 23 августа 2004 года, причиной смерти стал цирроз печени, вызванный чрезмерным употреблением алкоголя. Похоронен на Преображенском кладбище.

Фильмография

Актёр

Режиссёр-мультипликатор

Художник-постановщик

Литература 
  Стр. 72.

Примечания

Ссылки 
 Ардов Борис Викторович на Аниматор.ру
 Ардов Борис Викторович. Актёр

Борис Владимирович
Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр Современник
Мультипликаторы ТО «Экран»
Похороненные на Преображенском кладбище